Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 86.
 Interstate 86 (ouest) dans l'Idaho
 Interstate 86 (est) dans les États de Pennsylvanie et de New York

Voir aussi